Alfresco () — слово, используемое в качестве наименования некоторых продуктов, предприятий, торговых марок, произведений искусства. Среди них:

 Аль фреско — музыкальный термин, означающий полнозвучие.

 Alfresco (ECM-система) — тиражируемая интегрированная система управления контентом для организаций.

 Alfresco, Inc. — британская компания, выпускающая ECM-систему Alfresco.

 Alfresco (компания) — компания по производству систем для приготовления гриль-блюд.

 Alfresco (телесериал) — телесериал 1983—1984 гг. производства Великобритании. В сериале снимался известнейший британский актёр и писатель Стивен Фрай.